Norwegen nahm an den V. Olympischen Winterspielen 1948 in St. Moritz mit einer Delegation von 49 Athleten, davon vier Frauen, teil.

Weblinks 
 

Norwegen
Winterspiele 1948
Wintersport (Norwegen)